Szent Apollinaris (1-2. század) Ravenna első püspöke
 Laodikeai Apollinaris (4. század) püspök, az apollinarizmus alapítója
 Sidonius Apollinaris (5. század) Galliában élt római politikus, püspök és író